Le nom Ashe peut désigner :

Patronyme 

 Arthur Ashe, un joueur de tennis américain (1943-1993) ;
 Danni Ashe, mannequin de charme et stripteaseuse américaine (1968-) ;
 
 Karen Ashe, neurologue américaine ;
 Nora Ashe (1882-1970), enseignante irlandaise, nationaliste et militante de la langue irlandaise.

Pseudonyme 
 Ashe, chanteuse américaine

Personnage fictif 
 Ashe, personnage dans le jeu League of Legends.

Toponymes 

 Le comté d'Ashe, un comté de la Caroline du Nord.
 Ashe (Hampshire), un village anglais.

Langue 
 Ashe, une langue du plateau nigérian parlée au Nigeria.

Voir aussi